El término Spartiate puede hacer referencia a:
 El navío de guerra inglés HMS Spartiate (1798).
 Los homoioi o espartiatas, ciudadanos de pleno derecho de Esparta.